Zahrnt ist der Name von

 Angelika Zahrnt (* 1944), Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz in Deutschland 1998 – 2007
 Heinz Zahrnt (1915–2003), evangelischer Theologe, Schriftsteller und Publizist
 Michael Zahrnt (* 1940), deutscher Althistoriker